Титания може да се отнася за:

 Титания, героиня от пиеса на Шекспир
 Титания, спътник на Уран
 Титания, астероид в основния пояс
 Титания – героиня от анимето Fairy Tail, казва се Ерза Скарлет, но я наричат Титания поради голямата ѝ сила и строгост
 Титания – героиня от момичешката игра Лейди Популар от 15. ниво